Alain Côté (1957) kanadai jégkorongozó, balszélső
 Alain Côté (1963) kanadai vívó, olimpikon
 Alain Côté (1967) kanadai jégkorongozó, védő